Kittlitz kan syfta på

 Kittlitz, Löbau – en stadsdel i Löbau
 Kittlitz, Lübbenau/Spreewald – en tidigare kommun i Lübbenau/Spreewald
 Kittlitz,  Lauenburg – en kommun i Kreis Herzogtum Lauenburg i Schleswig-Holstein